Athapapuskow Lake är en sjö i provinserna Manitoba och Saskatchewan i Kanada. Nästan hela sjön ligger i Manitoba men en liten del äv den viken West Arm i västra delen av sjön ligger i Saskatchewan. Athapapuskow Lake ligger 291 meter över havet. Vid östra änden av sjön ligger samhället Cranberry Portage.

Klimat
Vid Flin Flon Airport vid norra delen av sjön finns en väderstation. Där är årsmedeltemperaturen 0,2°C och årsnederbörden 487,6 mm. Juli är varmaste månaden med medeltemperaturen 18,2°C och januari kallast med −19,8°C.

Källor 
 

Insjöar i Manitoba
Insjöar i Nelsonflodens avrinningsområde